Halbmeil ist der Name folgender Orte:

 Halbmeil, eine Siedlung mit Bahnhaltepunkt, im Stadtteil Kinzigtal (Wolfach) der Stadt Wolfach, Baden-Württemberg, Deutschland
 Rozhraní (Boží Dar) (deutsch Halbmeil), eine Wüstung bei Ryžovna, Gemeinde Boží Dar, Tschechische Republik